Vade-mécum
Vada (comida)
Vade (Vila Verde)
São Pedro de Vade
São Tomé de Vade